Stenbacka kan syfta på

 Stenbacka, Vanda stad (finska: Kivimäki) – bosättningsområde i Mårtensdal, Vanda stad i Finland
 Stenbacka, Träskända stad – egendom i Träskända stad, Finland